Une (ou la) matrice (du latin  (), lui-même dérivé de , qui signifie « mère ») est un élément qui fournit un appui ou une structure, et qui sert à entourer, à reproduire ou à construire.

Sciences et techniques

Biologie 
 La matrice (ou l'utérus) est un organe du système reproducteur de la femelle des mammifères.
 La matrice est un tissu dans lequel sont incorporées des structures plus spécialisées.
 La matrice de l'ongle est la structure située à sa base, qui permet sa croissance.
 En microbiologie, la matrice est le milieu dans lequel les bactéries se développent (ou sont « cultivées »).

Chimie 
 En chimie analytique, la matrice est tout ce qui constitue l'échantillon, sauf l'analyte.

Mathématiques 
 Une matrice est un tableau de données à deux entrées (par exemple, avec m lignes et n colonnes, la matrice étant alors dite « de taille (m, n) »), auquel on peut appliquer diverses opérations. Il en existe de différents types : matrice orthogonale, matrice symétrique, matrice antisymétrique, matrice modale, matrice unitaire

Physique 
 La matrice de Butler est un dispositif passif hyperfréquence qui permet la formation de faisceaux des réseaux d'antennes.

Science des matériaux 
 La matrice est un élément servant à transférer les efforts aux fibres textiles, qui sont plus raides et plus résistantes.

Sciences de la Terre et planétologie 
 En pétrologie, la matrice d'une roche composite est le matériau, constitué de petits grains, qui englobe des grains de plus grosse taille.
 Dans une chondrite (météorite indifférenciée), la matrice est l'ensemble du matériau qui entoure les chondres et les inclusions (notamment les CAI).

Sciences humaines et sociales

Archéologie 
 La matrice est le sédiment entourant et comprenant les objets façonnés, des dispositifs, et autres matériaux d'un site archéologique.

Droit 
 Le congrès des États-Unis, dans l'état du Nevada principalement, en décrétant les « règles fédérales pour les preuves », a utilisé le terme de matrice pour désigner une reproduction d'un document qui peut être utilisé comme preuve à la place de l'original : « Un duplicata est un double produit à partir de la même impression que l'original, ou à partir de la même matrice » (règle 1001(4)).

Géographie 
 En écologie du paysage, la matrice écopaysagère est le milieu dominant, dans lequel sont étudiées des structures de type cœur d'habitat, zones-tampon et/ou réseaux écologiques.

Sciences cognitives 
 Dans la théorie de la grammaire cognitive, la matrice est un ensemble de domaines cognitifs associés à un item lexical.

Culture et société

Artisanat et industrie 
 Une matrice est un moule présentant l'empreinte de la pièce destinée à être créée :
 en numismatique, la matrice est le bloc de métal travaillé par un maître-graveur, qui va permettre de graver les coins ;
 en imprimerie typographique, une matrice est un moule pour former des lettres ;
 en imprimerie et gravure, une matrice est une plaque (de bois, de métal ou de linoleum) gravée, qui est enduite d'encre qui sera imprimée sur le support d'impression ;
 La matrice est le matériau servant de liant dans un matériau composite.

Cinéma et télévision 
 La Matrice (au Québec ; Matrix en France) est une série de films de science-fiction.

Économie et management 
 Une matrice est un modèle d'analyse économique, le plus souvent un tableau à n entrées. Les matrices sont particulièrement utilisées dans le conseil en stratégie et par les directions générales. Il en existe de différents types : matrice d'Ansoff, matrice BCG, Matrice McKinsey, matrice ADL, matrice d'Eisenhower, matrice de Porter

Littérature et bande dessinée 
 En science-fiction, la matrice est un espace virtuel en trois dimensions offrant une immersion totale, comparable en de moindres proportions au réseau Internet.
 Matrice est le troisième tome de la série Le Maître de jeu.

Musique 
 Matrice est un album de Gérard Manset.

Religion 
 L'église matrice est l'église la plus ancienne d'un pays, d'une paroisse ou d'un ordre religieux.

Toponyme 

 Matrice, une commune de la province de Campobasso, en italie.

Références